El término poder, como sinónimo de fuerza, capacidad, energía o dominio, hace referencia a varios artículos de Wikipedia:

General 
 Poder (social y político)

Institucionales básicos 
 Poder ejecutivo
 Poder judicial
 Poder legislativo
 Poder militar
 Poder político
 Poder constituyente

Extensiones a nivel de los análisis 
 Cuarto poder, el de los medios de comunicación.
 Quinto poder, el que se encuentra en las empresas públicas y en su capacidad de intervención económica (según unos), y (según otros) Internet y las redes de redes como superadora de los medios de comunicación.

Conceptos asociados 
 Autoridad
 Comando (unidad militar)
 Control
 Legitimidad
 Liderazgo
 Poder adquisitivo
 Poder constituyente
 Potencia nuclear
 Relación de poder
 Soberanía
 Taxonomía del poder
 Violencia

Formas de poder 
 Aristocracia (Los "mejores" o "sobresalientes")
 Autocracia (Por sí mismo)
 Democracia (Pueblo, gente, todos)
 Meritocracia (Por "méritos")
 Plutocracia (Los más ricos)
 Tecnocracia (Los más "técnicos")
 Teocracia (Los representantes de "Dios")

Filosofía 
 Conceptos de Michel Foucault:
 Poder disciplinario
 Poder pastoral
 Conceptos del marxismo:
 Poder popular

Física y química 
 Poder calorífico
 Poder reductor

Arte y cultura 
 Poder absoluto (película), de Clint Eastwood.

Enlaces externos